Таланы — название нескольких населённых пунктов:
 Таланы — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Таланы — деревня в Островском районе Псковской области.